Corrente steht für:

 Corrente (Piauí), eine Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Piauí
 Corrente (Künstlergruppe), eine Künstlergruppe der bildenden Kunst
 ein mäßig schneller Gesellschaftstanz des 16. Jahrhunderts, siehe Courante

Corrente ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Corrente (* 1959), US-amerikanischer Filmregisseur und Produzent
 Tony Corrente (* 1951), US-amerikanischer NFL-Schiedsrichter